Pharaoh puede referirse a los siguientes artículos en Wikipedia:

Pharaoh, nombre en inglés de Faraón
Pharaoh, un videojuego, véase Faraón (videojuego)